Gornje Ogorje je naselje u općini Muć, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi istočno od Donjeg Ogorja.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Crkva sv. Jurja, zaštićeno kulturno dobro
 Kuća Muslin, zaštićeno kulturno dobro

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Muća